Kondō, Kondo oder Kondó steht für:
 Kondō (Familienname) (Kondo), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kondō (Han), Lehen
 Kondō, siehe Haupthalle (Buddhistischer Tempel Japan)
 Kondó, Ort in Ungarn
 Kondo-Effekt, Verhalten des elektrischen Widerstands
 Kondo-Modell (s-d-Modell) zur Beschreibung des elektrischen Widerstandes

Siehe auch:
 Condo
 Konto